

Personen
Friedrich Wilhelm Pixis (1785-1842), een Duits violist en muziekpedagoog
Johann Peter Pixis (1788-1874), een Duits componist en pianist